Ха́йфський о́круг — один з шести адміністративних округів Ізраїлю. Площа - 864 км².

Населення - 858,000 чол. Склад населення: 71.27% євреї, 18.81% араби-мусульмани, 1.78% араби-християни, 2.52% друзи, 4.9% інші. Щорічний приріст населення 0.8%.

Підокруга

Примітки 

Хайфський округ